Veneziani – nati o residenti nella città di Venezia

 Stadio Veneziani – stadio comunale di Monopoli, città metropolitana di Bari
 Veneziani – società italiana che opera nel settore chimico

Persone
 Antonio Veneziani (1952) – poeta italiano
 Carlo Veneziani (1882-1950) – commediografo e sceneggiatore italiano
 Cesare Veneziani (1934) – politico italiano, sindaco di Bergamo dal 1999 al 2004
 Jole Veneziani (1901-1989) – stilista italiana
 Marcello Veneziani (1955) – giornalista, scrittore e filosofo italiano
 Vittore Veneziani (1878-1958) – direttore di coro e compositore italiano

Pagine correlate 
 Veneziana
 Veneziano